Den 30:e februari (magyarul: Február 30-a) Peter von Solymossy egyetlen lemeze. Az album 1980-ban jelent meg Svédországban a Buda Records kiadásában, kis példányszámban. Katalógusszám: Buda 001. Forgalomba hozta az EMI Svenska AB.

Az album dalai

A oldal

 Den plötsliga dödens minut
 Själens uppvaknande
 Sången är skriven för oss
 Dimman bakom horisoten

B oldal

 Snödrottningen
 Disc-Yockey
 Allting är så nära
 Avsked

Közreműködők

 Peter von Solymossy - ének, zongora, zeneszerző, szövegíró
 Åke Englund - gitár
 Ulf Lindström - gitár
 Björn Westerberg - gitár
 Rune Carlsson - dob
 Per-Olof Axelsson - basszus
 Anders Victorson - vokál
 Tore Svadling - szaxofon
 Tomas Kacsó - orgona
 Maria Wickman - vokál
 Håkan Wollgård - technikus

Külső hivatkozások

 https://web.archive.org/web/20100826160302/http://www.progg.se/band.asp?ID=791&skiva=1994

1980 nagylemezei